

Cinema 
Mafia! – film del 1998 diretto da Jim Abrahams

Criminalità 
Mafia – tipologia di organizzazione criminale

Fumetti 
 Mafia – serie a fumetti per adulti pubblicata dalla Edifumetto

Geografia 
Mafia – isola della Tanzania

Giochi
Mafia – gioco di gruppo

Musica 
Mafia – album dei B.U.G. Mafia
 Mafia – EP dei Fleshgod Apocalypse del 2010
Mafia – Album dei Black Label Society del 2005

Televisione 
 Mafia – episodio della sesta stagione di The Office

Videogiochi 
Mafia – serie di videogiochi
Mafia: The City of Lost Heaven – action-adventure open world
Mafia II – action-adventure open world
Mafia III – action-adventure open world
Mafia Wars – è un browser game multiplayer creato dalla società Zynga

Pagine correlate 
 Maffia

Altri progetti